Hildemann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus D. Hildemann (* 1942), deutscher evangelischer Theologe und Diakoniewissenschaftler
 Wolfgang Hildemann (1925–1995), deutscher Komponist und Musikerzieher